Respect Yourself – singolo dei The Staple Singers del 1971
 Respect Yourself – album di Joe Cocker del 2002